Die Abkürzung ALV steht für:

 ABAP List Viewer, ein Werkzeug der SAP zur List-Anzeige
 Abrechnungsposition der GOZ
 Abrechnungssystem für Labels und Verlage
 Adaptive Lung Ventilation, siehe Beatmung#Nomenklatur der maschinellen Beatmung und Atmungsunterstützung
 Akutes Lungenversagen
 Allgemeine Lotsverordnung, Verordnung über die Seelotsreviere und ihre Grenzen
 Andorra La Vella in Andorra (IATA-Code)
 Arbeitsgemeinschaft Linienverkehr Marburg/Oberhessen, regionales Verkehrsunternehmen im Raum Marburg
 Arbeitslosenverband Deutschland
 Arbeitslosenversicherung
 Aviäres Leukosevirus, ein Virus aus der Familie der Retroviren
 Tickersymbol an den deutschen Handelsplätzen für die Aktie der Allianz SE

ALV